Chiesa di San Giovannino – chiesa di Alessandria
 Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Giovannino degli Scolopi – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Giovannino della Staffa – chiesa di Siena